Heinz Neumann est le nom des personnes suivantes : 
 Heinz Neumann (1941-), architecte autrichien
 Heinz Neumann (1902–1937), politicien allemand (KPD) et journaliste, mari de Margarete Buber-Neumann.

en:Heinz Neumann